— японская фамилия. Известные носители:
 Вада, Валентин (род. 1996) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Вада, Ёити (род. 1959) — японский предприниматель.
 Вада Ёсимори (1147—1213) — японский военачальник.
 Вада, Кадзухиро (род. 1972) — японский бейсболист.
 Вада, Каору (род. 1962) — японский композитор.
 Вада, Кикуо (род. 1951) — японский борец вольного стиля.
 Вада, Кодзи (род. 1974) — японский рок-певец.
 Вада, Минору — японский военный, сотрудничавший с американской армией.
 Вада, Харуки (род. 1938) — японский учёный-славист.
 Вада, Цуёси (род. 1981) — японский бейсболист.
 Вада Ясуси (1787—1840) — японский математик.

Аббревиатуры и условные обозначения 
 ВАДА — Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency — WADA).

Топоним 
 Вада (Ада-Бояна) — остров в Черногории.
  — район в Индии, в штате Махараштра.
 Вада — хутор в Островецком районе Гродненской области Белоруссии.